Сан-Пье́тро-ин-Гу (, ) — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 4362 человека, плотность населения составляет 257 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 35010. Телефонный код — 049.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта